Палла́дин — фамилия. 

Известные носители:
 Палладин, Александр Владимирович (1885—1972) — советский биохимик.
 Палладин, Владимир Иванович (1859—1922) — русский ботаник и биохимик.

См. также 
 Паладин
 Паладино